Indian Remote Sensing (IRS) und Earth Observation Satellite (EOS) sind Bezeichnungen für die Erdbeobachtungssatelliten der indischen Raumfahrtbehörde ISRO. Die Satelliten werden von der ISRO gebaut und meist mit der indischen Trägerrakete PSLV vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan Space Centre auf Sriharikota in eine niedrige Erdumlaufbahn gestartet. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des indischen Raumfahrtprogrammes und werden für Wettervorhersagen sowie für wissenschaftliche und landwirtschaftliche Erdbeobachtung eingesetzt, aber auch für die militärische Aufklärung.

Von 1999 bis 2019 wurden die Satelliten entsprechend ihrem Verwendungszweck benannt. Seit 1999 werden sie häufig zusammen mit internationalen Sekundärnutzlasten gestartet (siehe Liste der PSLV-Raketenstarts).

Mit dem Indian Remote Sensing nimmt Indien am Vertragswerk Internationale Charta für Weltraum und Naturkatastrophen teil.

Liste der IRS/EOS-Satellitenstarts

Weblinks 
 ISRO: Earth Observation Satellites (englisch)
 ISRO: The Saga of Indian Remote Sensing Satellite System (englisch)

Einzelnachweise 

Erdbeobachtungssatellit
ISRO